Христя Фриланд (), при рождении — Христина Александра Фриланд (; ) — канадский журналист, политический и государственный деятель. Член Либеральной партии. Действующий заместитель премьер-министра с 20 ноября 2019 года и министр финансов Канады с 18 августа 2020 года, член палаты общин с 24 ноября 2013 года. В прошлом — министр иностранных дел Канады с 10 января 2017 года по 20 ноября 2019 года, министр по связям с правительствами провинций Канады (2019—2020), министр внешней торговли Канады (2015—2017). Занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, The Globe and Mail и Thomson Reuters, где была управляющим директором и редактором потребительских новостей.

Биография 
Родилась в городке Пис-Ривер в северной части провинции Альберта. Её отец Дональд Фриленд (Donald Freeland) был адвокатом и членом Либеральной партии Канады с английскими и шотландскими корнями. Мать Галина Хомяк (Halyna Chomiak; 1946—2007) родилась в американском секторе оккупации Германии в Баварии (Бад-Вёрисхофен) в украинской семье, тоже была адвокатом и в 1988 году баллотировалась на выборах в  от Новой демократической партии. Дед Христи по отцовской линии Джон Фриленд (1916—2011) родился в Канаде, был ветераном Второй мировой войны (хотя в боевых действиях не участвовал, занимаясь спасанием на водах у берегов Великобритании), после войны занимался адвокатской практикой и сельским хозяйством в родном городке Пис-Ривер, Альберта. Бабушка по отцовской линии Хелен Коулфилд — уроженка Глазго, вышла замуж за Джона Фриленда, когда его часть была расквартирована в Шотландии.

Дед по материнской линии Михаил Хомяк (1905—1984) активно сотрудничал с нацистами и был главным редактором коллаборационистских украиноязычных газет «Краківські вісті» и «Холмська земля», в которых прославлялись Адольф Гитлер, вермахт и СС, велась антисемитская, антипольская и антисоветская пропаганда. Перед концом войны бежал через Вену в Баварию, где сдался американским властям и позже эмигрировал в Канаду. Сама Христя Фриланд заявляла, что её дед бежал в Канаду «после того, как Гитлер и Сталин подписали пакт о ненападении в 1939 году», и являлся жертвой войны. Всплывшие данные о коллаборационизме её деда она назвала «российской дезинформацией», хотя, как выяснилось, знала об этом ранее.

Фриланд училась в  в Дуино, Италия. Она получила степень бакалавра искусств по русской истории и литературе в Гарвардском университете и в 1993 году степень магистра исследований по славистике в  в Оксфордском университете, где училась по стипендии Родса.

Фриланд начинала свою журналистскую карьеру на Украине в качестве стрингера «Financial Times», «The Washington Post» и «The Economist». Позже она работала в «Financial Times» в Лондоне заместителем редактора, редактором британских новостей, начальником московского бюро, корреспондентом в Восточной Европе, редактором воскресного издания и редактором веб-сайта «Financial Times» — «FT.com».

С 1999 по 2001 год работала заместителем редактора канадской газеты «Globe and Mail», после чего заняла должность управляющего директора «Financial Times» в США. В марте 2010 года Фриланд перешла на должность редактора в «Thomson Reuters», а в апреле 2011-го стала редактором «Thomson Reuters Digital». До ухода из «Thomson Reuters» Фриланд была управляющим директором и редактором потребительских новостей. Она также работала еженедельным обозревателем в «Globe and Mail».

Фриланд частый гость на американском телевидении и радио. Она шесть раз принимала участие в ток-шоу «». А также участвовала в программах «», «», «», «» и «The Colbert Report». Является частым гостем в политическом ток-шоу «» на радиостанции «». В июне 2013 года Фриланд выступила с речью на «TED Talks», посвящённой вопросам экономического неравенства, плутократии и глобализации.

Автор книг «Продажа века» (2000) о переходе России от коммунизма к капитализму и «Плутократы: расцвет глобальных сверхбогачей и упадок всех остальных» (2012). «Плутократы» попали в список бестселлеров «The New York Times» и получили  за нехудожественное освещение международных дел, а также Национальную деловую книжную премию как наиболее выдающаяся канадская книга, имеющая отношение к бизнесу.

Политическая деятельность 
26 июля 2013 года Фриланд покинула журналистику, чтобы баллотироваться на довыборах в Палату общин Канады от Либеральной партии по . 15 сентября 2013 года она выиграла праймериз, а 25 ноября получила 49,38 % голосов, победив журналистку  из Новой демократической партии (НДП).

С марта 2014 года внесена в список официальных лиц Канады, которым запрещён въезд в Россию, в ответ на санкции Канады против России.

19 октября 2015 года снова избрана в парламент, теперь уже от нового округа  (частично находящегося на территории старого округа Торонто-Сентер), набрав 49,80 % голосов, победив телеведущую и политическую активистку  от НДП. 

Была министром внешней торговли Канады в 2015—2017 годах.

10 января 2017 года вместо Стефана Диона назначена министром иностранных дел Канады в правительстве Джастина Трюдо, который в тот день поменял руководителей шести министерств.

20 ноября 2019 года назначена заместителем премьер-министра и перемещена с поста министра иностранных дел на пост министра по межправительственным отношениям.

18 августа 2020 освобождена от должности министра по межправительственным отношениям и назначена министром финансов. Фриланд стала первой женщиной в Канаде, назначенной на эту должность.

19 апреля 2021 года представила свой первый федеральный бюджет Палате общин. Согласно её предложениям, было объявлено о создании национальной программы по уходу за детьми в Канаде.

Личная жизнь 

Замужем за Грэмом Боули (Graham Bowley), британским писателем и репортёром The New York Times. У них две дочери и сын, которые получили славянские имена — Наталка, Галя и Иван.

Владеет английским, французским, украинским, русским, польским и итальянским языками.

Награды 
 Орден княгини Ольги I степени (23 августа 2022 года, Украина) — за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Примечания

Ссылки 
 Сайт избирательной кампании Христи Фриланд
 Блог Христи Фриланд на сайте агентства «Рейтер»

Выпускники Гарвардского университета
Стипендиаты Родса
Выпускники Оксфордского университета
Журналисты Канады
Писательницы Канады
Женщины-политики Канады
Министры иностранных дел Канады
Члены палаты общин Канады от Онтарио
Члены палаты общин Канады от Либеральной партии Канады